Конфортола () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Конфортола, Сильвио (род. 1910) — итальянский лыжник.
 Конфортола, Юрий (род. 1986) — итальянский шорт-трекист, шестикратный призёр чемпионата Европы по шорт-треку.
 Конфортола-Виатт, Антонелла (род. 1975) — известная итальянская лыжница.